Andrea Ferrante (1968-), compositeur italien ;
 Anthony C. Ferrante, réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Elena Ferrante (1943-), pseudonyme d’une écrivain italienne ;
 Jeanne Ferrante (1949-), informaticienne américaine ;
 Marco Ferrante (1971-), footballeur italien ;
 Russell Ferrante (1952-), pianiste de jazz américain ;
 Ugo Ferrante (1945-2004), footballeur italien.

Autres 
 Ferrante Ier, autre nom de Ferdinand  de Naples ;